Gerry ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Gerry (1763–1849), Second Lady der Vereinigten Staaten
 Elbridge Gerry (1744–1814), US-amerikanischer Politiker (US-Vizepräsident)
 Elbridge Gerry (Politiker, 1813) (1813–1886), US-amerikanischer Politiker (Abgeordneter aus Maine)
 James Gerry (1796–1873), US-amerikanischer Politiker (Abgeordneter aus Pennsylvania)
 John Joseph Gerry (1927–2017), australischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Brisbane
 Joseph John Gerry OSB (* 1928), Altbischof von Portland
 Peter G. Gerry (1879–1957), US-amerikanischer Politiker (Senator aus Rhode Island)

Weitere Bedeutungen von Gerry sind:
 Gerry (Vorname), ein männlicher Vorname, dort zu Namensträgern
 Gerry (New York), Stadt in Chautauqua County, New York, USA
 Gerry (Film), Spielfilm von Gus van Sant (2002)
 Gerry-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Gerrit (Gerrie)
 Gery
 Jerry
 Geri
 Gerrymandering (Wahlkreisschiebung), absichtliche, dem Stimmgewinn dienende Manipulation der Grenzen von Wahlkreisen bei einem Mehrheitswahlsystem
 Garry
 Gherry